Het seizoen 2005/2006 van sc Heerenveen was het 51ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Friesland. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Tevens was de club actief in de UEFA Cup. In totaal speelde Heerenveen 48 officiële duels in de voetbaljaargang 2005-2006.

Onder leiding van tweedejaars trainer-coach Gertjan Verbeek eindigde sc Heerenveen op de zevende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de kwartfinale op eigen veld van Ajax (0-3) door treffers van Mauro Rosales, Klaas-Jan Huntelaar en Urby Emanuelson. Topscorer van sc Heerenveen in het seizoen 2005-2006 werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met 17 doelpunten, ook al vertrok hij in de winterstop naar Ajax.

Eredivisie

KNVB-beker

UEFA Cup

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van sc Heerenveen

 2005/06
Heerenveen